Pavanello ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Pavanello (1879–1951), italienischer Turner
 Pierantonio Pavanello (* 1955), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Vitório Pavanello (* 1936), brasilianischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof